Aromatische verbinding, algemene benaming in de scheikunde
 Areen (muziekgroep), een popgroep waarin Isaac Delahaye optreedt